Флаг муниципального образования «Баянда́евский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 марта 2011 года и 19 мая 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6883.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Баяндаевского района в голубых, жёлтых, оранжевых цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлени золотой узкий сквозной восьмиугольник, заполненный лазурью и обременённый выходящей слева головой кабарги, внизу к кругу по контуру подвешены пять безантов, все золотые».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности Баяндаевского района.

Район располагается на Ангаро-Ленском водоразделе. Наиболее крупное в Усть-Ордынском округе термокарстовое озеро Нухунур находится в Баяндаевском районе. Местное население считает это озеро священным и магическим. Голубой восьмиугольник — символ священного озера, символ целебной силы воды.

Фауна района богата ценным пушным зверьём: соболь, белка, лисица, колонок, горностай. В Баяндаевской тайге водятся величественные лоси, красивые изюбри, стремительные косули и кабарга. Кабарга — исчезающий вид рода оленьевых, занесённый в Красную книгу России. Изображение кабарги на флаге района — напоминание о необходимости бережного отношения к природе.

Узкая кайма вокруг восьмиугольника — символизирует внешний край основания юрты — основного вида жилища многих коренных жителей Баяндаевского района.

Жёлтые (золотые) монеты, подвешенные к кайме круга, представляют ожерелье, символика которого многозначна:

— оберег в бурятской культуре, традиционный элемент национального костюма буряток;

— косвенно указывает на название района, перевод которого означает «Богатое место».

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением оленя